wachter, iemand die waak houdt.
 wakerdijk, zie dijk;
 De Waker, een voormalig waterschap in Groningen;